Warenprobe bezeichnet:
 Produktprobe, eine kleine Menge einer Ware als Gratismuster zum Gewinnen neuer Käufer
 Warenprobe (Postversandform), ehemals eine Postversandform zur Beförderung bestimmter Gegenstände gegen ermäßigte Gebühren